Paradise Alley steht für:

 Paradise Alley (1962), ein US-amerikanisches Filmdrama
 den Originaltitel von Vorhof zum Paradies, einen US-amerikanischen Film aus dem Jahr 1978